Aktive Ejere er en brancheorganisation for venture- og kapitalfonde, business angels, private investeringsselskaber herunder family offices, pensionskasser samt alle de aktører, der rådgiver dem.
Brancheforeningen samler hele økosystemet af aktive ejere og investorer i Danmark, og har mere end 300 medlemmer. Foreningen blev stiftet i år 2000 og hed indtil 2020 “DVCA – Danish Venture Capital and Private Equity Association”. Aktive Ejere har kontorer på Otto Mønsteds Gade 5 i det centrale København.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Brancheforeninger i Danmark
Etableret i 2000